La Chipotte est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponymie 

 Saint-Benoît-la-Chipotte, commune française située dans le département des Vosges en région Grand Est ;
 Col de la Chipotte, col du département des Vosges entre Rambervillers et Raon-l'Étape.

Histoire 
 Bataille de la Chipotte , bataille de la Première Guerre mondiale entre les français et les allemands entre le  et le  près du col de la Chipotte dans le département des Vosges ;
 Nécropole nationale du col de La Chipotte, cimetière militaire français de la Première Guerre mondiale situé sur le territoire de la commune de Saint-Benoît-la-Chipotte dans le département des Vosges.

Voir aussi 
 chipote, diverses conjugaisons du verbe français familier « chipoter » qui signifie « ergoter ».